Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der XVII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die XVII. Gesetzgebungsperiode begann am 17. Dezember 1986 und endete am 4. November 1990. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Weblinks 
 Mitglieder des Bundesrates während der XVII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

17